Popescu este un nume de familie frecvent răspândit în arealul limbii române. Acest nume de familie este format din "popă", numele rangului de preot. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adela Popescu (n. 1986), actriță și cântăreață
 Alexe Popescu (1927–1974), inginer chimist, membru corespondent al Academiei Române
 Andrei Popescu (n. 1948), jurist și profesor universitar, judecător al Tribunalului Uniunii Europene
 Andrei Popescu (fotbalist) (n. 1985), fotbalist 
 Călin Popescu-Tăriceanu (n. 1952), prim-ministru al României
 Corneliu M. Popescu (1958–1977), traducător eminescian în limba engleză
 Cristian Popescu (1959–1995), poet al anilor '90
 Cristian Tudor Popescu (n. 1956), scriitor, și jurnalist
 Dorin Grigore Popescu (n. 1957), om politic român
 Dumitru „Dumnezeu” Popescu (n. 1928), om politic comunist, jurnalist, scriitor și cenzor
 Dumitru Popescu (preot) (1929-2010), preot și profesor, membru de onoare al Academiei Române
 Dumitru Popescu (deputat), deputat în Parlamentul României în legislatura 1996-2000
 Dumitru Radu Popescu (n. 1935), scriitor, dramaturg, academician. 
 Elena Liliana Popescu (n. 1948), matematician, pedagog, poet și traducător român. 
 Elvira Popescu (n. 1894), actriță de teatru
Gheorghe Popescu (n. 1967), fotbalist, titular al echipei naționale de fotbal, primul căpitan de echipă străin al FC Barcelona
 Ioan Popescu (1832–1892), pedagog, membru corespondent al Academiei Române
 Ioan-Ioviț Popescu (n. 1932), fizician, membru titular al Academiei Române
 Ioan Popescu-Sibiu (n. 1901), medic, psihiatru și psihanalist. El este unul dintre fundatori psihanalizei dupa Sigmund Freud in România.
 Ion Popescu-Zeletin (1907–1974), inginer silvic, membru corespondent al Academiei Române
 Laurențiu Mircea Popescu (n. 1944), medic, membru titular al Academiei Române
 Nicolae Popescu (n. 1937), matematician, membru corespondent al Academiei Române
 Nicolae Daniel Popescu (n. 1981), om politic român
 Niculae M. Popescu (1881–1963), preot și istoric, membru titular al Academiei Române
 Octavian Popescu (n. 1951), biolog, membru corespondent al Academiei Române
 Petru Popescu (n. 1944), romancier, scenarist și regizor de film
 Simona Popescu (n. 1965), eseistă, poetă și prozatoare română
 Sînziana Popescu (n. 1972), autoare de cărți pentru copii
 Ștefan Popescu (1872–1948), pictor și desenator, membru de onoare al Academiei Române
 Tudor R. Popescu (1913–2004), jurist, membru de onoare al Academiei Române
 Valerian C. Popescu (n. 1912–2013), medic, membru corespondent al Academiei Române
 Voicu Popescu (n. 1952), dirijor român

Note

Vezi și 
 Pop (dezambiguizare)
 Popa (nume de familie)
 Popeni (dezambiguizare)
 Popești (dezambiguizare)
 Popovici (dezambiguizare)
 Popoviciu (nume de familie)
 Pope (dezambiguizare)
 Comitatul Pope (dezambiguizare)
 Dumitru Popescu (dezambiguizare)
 Academicieni români - P
 Listă de scriitori români - P

Nume de familie românești
Nume proprii